Торнадо може да се односи на:

 Торнадо, олуја
 Торнадо (једрење)
 Tornado (веб сервер)
 Торнејдо (Западна Вирџинија)